Quinten Massijs (I)（1466-1530）
 Jan Massijs（1509-1573）
 Cornelis Massijs（1510-1556/1557）
 Quinten Massijs (II)（1543-1589）